Barach ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Barach (1818–1888), österreichischer humoristischer Schriftsteller
 Rosa Barach (geborene Gottlob,  Pseudonym Maria Lavera; 1840–1913), österreichische Erzieherin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Barack
 Barrack
 Barak